Freeway steht für:

 eine Autobahn in vielen englischsprachigen Staaten, siehe u. a. Autobahn#Nordamerika
 einen Film, siehe Freeway (Film)
 ein Programm für Webdesign (WYSIWYG-Editor), siehe Freeway (Software)
 einen amerikanischen Rapper, siehe Freeway (Rapper)
 eine Handelsmarke der Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke GmbH & Co. KG bei Lidl (Supermarktkette)
 ein Fußball-Turnier der U16-Mannschaften, siehe Freeway-Cup
 ein Automodell, siehe Austin Freeway
 einen Paketservice der DHL (DHL-Freeway-Spezial-Paketmarken)